Jemzi (ukrainisch ; russisch Емцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Jemzi (Derhatschi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Jemzi (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Jemzi (Myrhorod)